Teja steht für:

 Teja († 552), letzter König der Ostgoten
 Teja (Fluss), Nebenfluss des Douro in Portugal
 Isla Teja, Flussinsel im Río Valdivia, Chile
 Teja (Schiff), deutsches Frachtschiff
 Teja (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname

La Teja steht für:

 La Teja, Stadtviertel in Montevideo, Uruguay

Siehe auch:

 Tejo (Begriffsklärung)
 Talsperre Teja, Talsperre am Fluss Teja in Portugal
 Theia (Protoplanet)